Рикасиха — топоним в России:
 Рикасиха — деревня в Приморском районе Архангельской области, административный центр Приморского сельского поселения.
 Рикасиха — посёлок железнодорожной станции Северной железной дороги.
 Рикасиха — железнодорожная станция в 10 км от одноимённой деревни, входящая в состав Муниципального образования «Северодвинск» Приморского района Архангельской области.